Cet article concerne la liste des épisodes de la série télévisée d'animation française Cédric.

Saison 1

Volume 1 
 J'aime l'école
 Je veux l'épouser
 Un caillou dans la chaussure
 Tibère contre Caligula
 Le Bal de l'école
 La Boule à zéro
 La Photo
 L'Honorable broche
 Le Sport

Volume 2 
 Commandant de bord
 Je le hais
 Mon papa est astronaute
 J'aime pas les vacances
 Dans le vent
 Un odieux chantage
 C'est dur la vie d'artiste
 Jalousie
 Ma cousine Yolande

Volume 3 
 Maladie d'amour
 Pépé se rebiffe
 Soutien de famille
 Roulez jeunesse
 Je veux un cheval
 La Fugue de Pépé
 Blessures d'amour...
 Votez Cédric !
 Voulez-vous danser Marquise ?

Volume 4 
 Mauvais joueur
 La Petite Nouvelle
 Femme fragile
 Toute peine mérite salaire
 Le Fanfaron
 Tout est dans la tête
 Bague à part
 Preuves d'amour
 La Grande Scène

Volume 5 
 Des méninges et des muscles
 Réveillon tendresse
 SOS télé
 Relax, Pépé
 Capricieuse Caprice
 Des rollers à tout prix
 Ciné-fiasco
 Lettres d'amour

Volume 6 
 Pépé m'espionne
 Le Rallye
 Pépé boude
 Nos amies les bêtes
 Dur dur d'avoir huit ans
 Plein la vue
 Devenir quelqu'un
 Quand votre cœur fait boum

Saison 2

Volume 7 
 Série noire
 La Fête à Jules
 Une bête histoire de dents
 Amour et trottinette
 La Grande Course
 Kidnapping
 Insomnie
 Comme à la télé
 Un amour de souris

Volume 8 
 Le Nouveau
 Danseur étoile
 Au pied du mur
 Youkaidi Youkaida
 Cédric rebondit
 Ah ! Les casses-pieds !
 Chouette, Maman travaille
 Le Divorce
 Comme une vieille pantoufle

Volume 9 
 Tomahawk et mocassins
 Lé Déménagement
 Homme à tout faire
 Le Vase orange
 Les Chiens ne font pas des chats
 Maman les petits bateaux...
 La Visite de la grande tante
 Retour d'affection
 Bulletin maudit

Volume 10 
 Maili mailo
 Le Puzzle
 Mes ancêtres
 Amour et pince à épiler
 Main dans la main
 À pied ou en voiture
 Copains, copines
 Dur à cuire 
 Bon à jeter

Volume 11 
 La Visite du premier ministre
 Mauvais pli
 Le Porte-bonheur
 La Leçon d'histoire
 Sacrés tempéraments
 Chats, chats, chats
 Une idée de génie
 Le Pari

Volume 12 
 Juré, c'est juré
 Fais-lui peur
 Vive l'hiver
 La Fin du monde
 Simple comme un coup de fil
 Quel casse-tête, l'amour !
 Alice
 La Belle et la bête

Saison 3

Voir aussi

Articles connexes 
 Cédric : série de bande dessinée
 Cédric : série animée

Cedric
Cédric